U-16 – niemiecki okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 U-16 – austro-węgierski okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 U-16 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-16 (S195) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-16 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 UC-16 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej
 Reprezentacja Polski U-16 w piłce nożnej mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich